Часовой может означать:

 Часовой — вооружённый караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста.
 Часовой — остров архипелага Северная Земля.
 «Часовой» — ежемесячный журнал, орган связи русского воинства за рубежом, а впоследствии орган Российского национального объединения.
 «Часовой» — художественный фильм, производства США, экранизация новеллы Джеффри Конвитца.
 «Часовой» — канадский телесериал (1996—1999).
 Часовой — персонаж компании Marvel Comics.
 «Часовой» — пароход Каспийской флотилии России 1874 года постройки.